Thomas Coke peut désigner :
 Thomas Coke (avant 1300-après octobre 1351), noble anglais, sénéchal de Gascogne ;
 Thomas Coke (1674-1727), courtisan et homme politique britannique ;
 Thomas Coke (1747-1814), clerc anglican et théologien britannique ;

 Thomas Coke,  comte de Leicester, (1697-1759), propriétaire foncier et mécène britannique ;
 Thomas Coke,  comte de Leicester, (1754-1842), homme politique et réformateur agricole britannique ;
 Thomas Coke, 2 comte de Leicester (1822–1909), pair britannique ;
 Thomas Coke, 3 comte de Leicester (1848–1941), officier et pair britannique ;
 Thomas Coke, 4 comte de Leicester (1880–1949), officier et pair britannique ;
 Thomas Coke, 5 comte de Leicester (1908–1976), pair britannique ;
 Thomas Coke, 8 comte de Leicester (1965-), pair britannique.